Шилі́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Джангельдинського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Шилі.

Населення — 854 особи (2009; 1515 в 1999).

2019 року до складу Шилінської сільської адміністрації була включена територія ліквідованої Мілісайської сільської адміністрація і вона стала округом.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Джангельдинського району